Éderson Alves Ribeiro Silva, futebolista brasileiro nascido em 1989
 Ederson Fofonka, futebolista brasileiro nascido em 1974
 Ederson Honorato Campos, futebolista brasileiro nascido em 1986
 Ederson Santana de Moraes, futebolista (guarda-redes) brasileiro nascido em 1993

Desambiguações de antropônimos